Alessandra Sensini – velista italiana
 Marcello Sensini – linguista italiano
 Néstor Sensini – ex calciatore argentino